Microphotolepis är ett släkte av fiskar. Microphotolepis ingår i familjen Alepocephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Microphotolepis